

Ascendenza

Altri progetti

Collegamenti esterni